St Francis Church steht für:

 St Francis Church (Glasgow), Kirche in Glasgow, Schottland
 St Francis Church (Melbourne), Kirche in Melbourne, Australien 

Siehe auch:
 St. Francis Xavier Church